WO peut faire référence à :
 World Airways, la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 WO ou W.O. (de l'anglais Walk-Over), victoire par abandon ou forfait de l'adversaire dans une épreuve sportive.

Wo peut désigner :
 une onomatopée ;
 wǒ (我), un caractère chinois ;
 le wolof (langue), selon la norme ISO 639-1.

Voir aussi 
 W0

Code